Franco Bergamin – presbitero e abate italiano
 José Bergamín – scrittore e poeta spagnolo
 Luciano Bergamin – vescovo cattolico e missionario italiano
 Massimo Bergamin – politico italiano

Pagine correlate 
 Bergamini
 Bergamino (disambigua)